Lázár László (1780–1864) erdélyi tartományi kancellár 1828-tól
 Lázár László építész
 Lázár László (1925–2009) erdélyi magyar orvos, kutató orvos, egyetemi tanár
 Lázár László (1936–1995) erdélyi magyar újságíró, szerkesztő, kritikus
 Lázár László (1987) erdélyi magyar kosárlabdázó

Hivatkozások